Il singolare del torneo di tennis Graz Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Eric Jelen che ha battuto in finale Goran Prpić 4-6, 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Eric Jelen (Campione)
 Goran Prpić (finale)
 Alex Antonitsch (primo turno)
 Hans-Dieter Beutel (primo turno)

 Petr Korda (quarti di finale)
 Michael Kures (primo turno)
 Chris Pridham (primo turno)
 Damir Keretić (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Graz Challenger 1989